Летавка (Україна)
 Летавка (Литва)